Однер () — шведская фамилия.

 Однер, Вильгодт Теофил (1845—1905) — шведско-русский механик.